«Кайса́р» — казахстанский футбольный клуб из Кызылорды. Домашний стадион — «Стадион имени Гани Муратбаева».

Названия 
 1968 — «Волна»
 1968—1973 — «Автомобилист»
 1974—1978 — «Орбита»
 1979—1989 — «Мелиоратор»
 1990—1995 — «Кайсар»
 1996—1997 — «Кайсар-Мунай»
 1997—2000 — «Кайсар»
 2001—2002 — «Кайсар-Харрикейн»
 с 2002 года — «Кайсар»

История 
С 1968 по 1991 годы клуб под разными названиями участвовал в 24 чемпионатах СССР по футболу (3 раза — класс Б, 21 раз — во второй лиге). Провёл 858 матчей, из которых в 304 победил, 184 свёл вничью и в 370 потерпел поражение. Разница мячей — 1013:1126. Лучшим местом являлось 4-е — в 1988 и 1991 годах.

Клуб принял участие в одном розыгрыше Кубка СССР (1988/1989), в котором, выбив тюменский «Геолог» вышел в 1/16 финала, где проиграл оба матча харьковскому «Металлисту». В рамках Кубка СССР клуб провёл 4 матча (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) с разницей мячей 2:3.

С 1992 года команда участвует в чемпионате Казахстана, где в основном (кроме 1994, 1995, 2005, 2010 годов) выступала в высшем дивизионе. Наивысшим местом в высшем дивизионе является 4-е (1998, 2008). Команда является финалистом Кубка Казахстана по футболу 1997/1998 и обладателем Кубка Казахстана 1998/1999, благодаря чему приняла участие в двух розыгрышах Кубка обладателей кубков Азии, где наивысшим достижением стал выход в 1/8 финала в 2000 году.

В 2004 году в Петропавловске в матче 29-го тура чемпионата Казахстана между местным «Есил-Богатырем» и «Кайсаром» разразился скандал. При счете 2:0 в пользу «Есиля» на 83-й минуте после удаления голкипера «Кайсара» Евгения Панченко главный тренер кызылординцев Виктор Кумыков увёл команду с поля. За что клуб «Кайсар» был оштрафован и отправлен в первую лигу и вернулся через год, выиграв этот турнир, а российский наставник был изгнан из казахстанского футбола на пять лет.

В 2012 году «Кайсар» был оштрафован на 900000 тенге за поведения болельщиков на трибуне во время домашнего матча с Тоболом. Обладатель Кубка Казахстана 2019.

Самые крупные победы
 8:1 «Хосилот» (Пархар) (1991) — чемпионат СССР
 6:0 «Каспий» (Актау) (2005) — Кубок Казахстана
 6:1 «Тараз» (Тараз) (1999) — чемпионат Казахстана
 5:0 «Нарын» (Уральск) (1998) — чемпионат Казахстана
 5:0 «Достык» (Шымкент) (2000) — чемпионат Казахстана
 7:0 «Гвинея Юнайтед» (Африка) — товарищеский матч.

Чемпионаты и Кубок

Чемпионаты и Кубок СССР

Чемпионаты и Кубок Казахстана

Международные кубки

Достижения 
Чемпионат Казахстана
 4 место (2): 1998, 2008
Кубок Казахстана
 Обладатель (2): 1998/99, 2019
 Финалист: 1997/98
Суперкубок Казахстана
 Финалист: 2020
Первая лига Казахстана
 Чемпион (4): 1995, 2005, 2013, 2016
 Серебряный призёр (2): 2010, 2022

Руководство и тренерский штаб

Состав 
По состоянию на 5 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Главные тренеры 
 Боголюбов, Пётр Яковлевич (1968, до августа)
 В. Шишин
 Дедиков, Юрий Дмитриевич (ноябрь 1968 — май 1970)
 Сегизбаев, Тимур Санжарович (1970, с мая)
 Веретнов, Виктор Григорьевич (1971—1976)
 Дзасохов, Русланбек Борисович (1977 — август 1978)
 Нурпеисов, Вадим Джанович (август 1978—1979)
 Сегизбаев, Тимур Санжарович (1980)
 Прохоров, Александр Владимирович (1981, до июля)
 Цыпкун, Василий Иванович (1981, с июля)
 Прохоров, Александр Владимирович (1982)
 Пак, Анатолий Сергеевич (1983 — июль 1985)
 Цыпкун, Василий Иванович (июль 1985 — август 1986)
 Хакимов, Юрий Акифович (август 1986 — июль 1990)
 Калымбетов, Абиль Арынович (1990, с августа)
 Веретнов, Виктор Григорьевич (1991 — июнь 1993)
 Кенжебаев, Пернебай Камалович (июль 1993—1994)
 Утеушов, Алаш Тулепович (1995)
 Кенжебаев, Шайзидин Камалович (1996 — июль 1998)
 Талгаев, Ваит Абдул-Хамидович (июль 1998 — июль 1999)
 Марьянков, Виталий Владимирович (1999, и. о.)
 Калымбетов, Абиль Арынович (июль 1999—2001)
 Есмуратов, Марат Жалгасович (2002)
 Есмагамбетов, Булат Жолдасович (2003, по май)
 Турмагамбетов, Тлеухан Алиакбарович (май — октябрь 2003)
 Кумыков, Виктор Балютович (октябрь 2003—2004)
 ? (2005)
 Турмагамбетов, Тлеухан Алиакбарович (2006, до 23 июля)
 Гороховодацкий, Сергей Алексеевич (24 июля 2006—2007)
 Никитенко, Владимир Андреевич (2008)
 Дышеков, Хазрет Жангериевич (2009, до 15 апреля)
 Абильдаев, Султан Токатаевич (16 апреля — 23 августа 2009)
 Турмагамбетов, Тлеухан Алиакбарович (2009, с 31 августа)
 Линчевский, Владимир Викторович (2010)
 Любинскас, Альгимантас Ионович (2011)
 Когай, Сергей Владимирович (2012, до 10 апреля)
 Никитенко, Владимир Андреевич (2012, с 11 апреля)
 Волгин, Сергей Васильевич (2013, до 30 ноября)
 Огай, Дмитрий Алексеевич (1 декабря 2013 — 23 июля 2015)
 Абильдаев, Султан Токатаевич (24 июля — 7 августа 2015)
 Щербаченко, Фёдор Анатольевич (8 августа — 10 ноября 2015)
 Абильдаев, Султан Токатаевич (27 марта — ноябрь 2016)
 Младенов, Стойчо (22 ноября 2016 — 25 ноября 2020)
 Абильдаев, Султан Токатаевич (15 декабря 2020 — 6 июня 2021)
 Никитенко, Владимир Андреевич (7 июня — 26 декабря 2021)
 Абильдаев, Султан Токатаевич (с 27 декабря 2021)

Фарм-клуб 
Фарм-клубом «Кайсара» является «Байконур». В 2014 году играл во второй лиге, с 2015 года играет в первой лиге.

С 2017 года во второй лиге играет молодёжная команда клуба — «Кайсар-М».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Кайсар»
 ФК «Кайсар» на сайте Vesti.kz
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Кызылорды
ФК «Кайсар»